

Toponyme 

 Chena, cours d'eau en Alaska
 Chena, woreda en Ethiopie
 Cerro Chena, collines de la métropole de Santiago du Chili.